

Musica 
 Celebrity Skin – gruppo musicale statunitense
 Celebrity Skin – album delle Hole del 1998
 Celebrity Skin – singolo delle Hole del 1998

Altro 
 Celebrity Skin – rivista pornografica statunitense